M/48 kan syfta på:

Bandvagn m/48, en svensk benämning på M29 Weasel.
Granatgevär m/48, ett svensk tillverkat granatgevär.
Lvakan m/48, en svensk automatkanon utvecklad och tillverkad av Bofors.